Termenul „Bor” se poate referi la:

Abrevieri
 BOR poate fi abrevierea pentru United States Bill of Rights.
 BOR poate fi abrevierea pentru Biserica Ortodoxă Română.

Chimie
 Bor, un element chimic

Localități 
 Bor sau Bowr, o localitate în Afghanistan.
 Bor, un sat din Regiunea Plzeň (Districtul Tachov) Cehia
 Bor un sat din Muntenegru
 Bor, un oraș în Rusia.
 Bor, un oraș în Serbia
 Bor, un oraș în Sudanul de Sud
 Bor, o localitate din comuna Värnamo, Suedia
 Bor, un oraș în Turcia

Unități administrativ-teritoriale
 Bor, comună în Serbia
 Bor, district în Serbia

Lingvistică
 Bor înseamnă 'groapă' în limba ebraică.

Literatură
 Bor, un personaj din legenda Pământul de mijloc de J. R. R. Tolkien

Mitologie
 Borr', este un zeu în mitologia nordică